Dünnebier ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Dünnebier (* 1944), deutsche Schriftstellerin
 Hanns Dünnebier (1907–1995), deutscher Jurist
 Helmut Dünnebier (1898–nach 1938), deutscher Polizeibeamter
 Max Dünnebier (1878–1950), deutscher Erfinder und Mitbegründer des Unternehmens Winkler & Dünnebier

Dünnebier ist ein Namensbestandteil von:

 Winkler & Dünnebier, deutsches Unternehmen in Neuwied (Rheinland-Pfalz)
 Dünnebierhaus, Gebäude in Zwickau (Sachsen)

Siehe auch:
 Dünnbier
 Dinnebier